Distretto di Acos – distretto della provincia di Acomayo, in Perù
 Distretto di Acos Vinchos – distretto della provincia di Huamanga, in Perù 
 Distretto di Acostambo – distretto della provincia di Tayacaja, in  Perù